«Сибір» — російський хокейний клуб із Новосибірська
 «Сибір» — російський футбольний клуб із Новосибірська
 1094 Сибір — астероїд

Сибір — великий географічний регіон у північно-східній частині Євразії
 Сибір — селище, Єгор'євський район, Алтайський край
 Сибір — присілок, Кірово-Чепецький район, Кіровська область

Див. також 
 Волга і Сибір (фільм)
 Західний Сибір
 Новий Сибір
 Східний Сибір

Сибір